Бильдштайн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80205.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эгон Трой по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.
 местный блок: 12 мест.

Примечания 

Общины Форарльберга